Le damier est le tablier du jeu de dames, et par extension le nom d'un club où ce jeu se pratique.
 Par extension, le terme désigne un motif constitué de l'alternance régulière de carrés de 2 couleurs (utilisé par exemple en héraldique, ou pour des tissus comme le vichy), ou un simple quadrillage.

 Le damier (ou construction en bichromie) est une technique architecturale et de parement très répandue en Normandie, en particulier dans le département de l'Eure. Des exemples de cette technique sont également visibles dans les départements du Calvados, de la Seine-Maritime et de la Somme. 

 En urbanisme, un plan en damier ou hippodamien est un type d'organisation d'une ville.
 En gestion des opérations, un damier est une manière de représenter un problème d'affaires sur Excel.
 Le damier est une danse de combat créole similaire à la capoeira revendiquée par les coupeurs de canne à sucre. On y utilise des armes comme le coupe-coupe et divers sabres. Ritualisé, il est associé aux mauvais garçons et quelquefois au quimbois (magie noire) dans les Antilles françaises. C'est un sport de combat des anciens esclaves noirs.

Zoologie 
 Le Damier du Cap (Daption capense) est une espèce d'oiseaux.
 Les Damiers sont des espèces de papillons des genres Euphydryas, Melitaea et Chlosyne.

Patronymie 

Francis Damier (né en 2001), judoka français